Le designazioni di Bayer c Puppis e C Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

c Puppis (HD 63032)
C Puppis (HD 53704)